Noodle – iperonimo, in lingua inglese, che comprende tutti i tipi di pasta lunga e fina (occidentale e orientale), derivato dal tedesco Nudel
 Noodle istantanei, pietanza a base di pasta lunga precotta e disidratata, consumata di solito in brodo, la cui preparazione richiede pochi minuti.
 Noodle – chitarrista dei Gorillaz
 Noodle – comunità non incorporata del Texas
 Noodle – film israeliano del 2007 diretto da Ayelet Menahemi

Pagine correlate
 Noodles